Córcoles puede hacer referencia a:
Córcoles, apellido toponímico.
Córcoles, pedanía de Sacedón (Guadalajara, España);
Córcoles, pedanía de Montefrío (Granada, España);
Río Córcoles, afluente del río Záncara, en la cuenca del Guadiana (España);
David Córcoles, futbolista español.